Felechera puede referirse a:
 El nombre común de la planta Asplenium trichomanes;
 El nombre común de la planta Pteridium aquilinum.